Trêpa ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Trêpa (* 1982), portugiesischer Schauspieler
 Ricardo Trêpa (* 1972), portugiesischer Schauspieler